|-
| 170801 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170802 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170803 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170804 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170805 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170806 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170807 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170808 - ||  || 19 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 170809 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170810 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170811 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170812 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170813 - ||  || 25 februarie 2004 ||  || 
|-
| 170814 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170815 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170816 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170817 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170818 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170819 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170820 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170821 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170822 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170823 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170824 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170825 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170826 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170827 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170828 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170829 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170830 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170831 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170832 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170833 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170834 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170835 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170836 - ||  || 25 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170837 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170838 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170839 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170840 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170841 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170842 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170843 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170844 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170845 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170846 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170847 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170848 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170849 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170850 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170851 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170852 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170853 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170854 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170855 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170856 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170857 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170858 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170859 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170860 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170861 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170862 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170863 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170864 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170865 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170866 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170867 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170868 - ||  || 12 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 170869 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170870 - ||  || 17 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170871 - ||  || 17 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 170872 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170873 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170874 - ||  || 21 aprilie 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170875 - ||  || 25 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 170876 - ||  || 23 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170877 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 170878 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170879 - ||  || 7 iunie 2004 ||  || 
|-
| 170880 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170881 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170882 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170883 - ||  || 26 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170884 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170885 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170886 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170887 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170888 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170889 - ||  || 14 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 170890 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170891 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170892 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170893 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170894 - ||  || 12 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170895 - ||  || 14 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170896 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170897 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170898 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170899 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170900 - ||  || 11 noiembrie 2004 ||  || 
|-